Краткая история князей Тюрингии (лат. Historia brevis principum Thuringiae) — небольшое историческое сочинение, составленное в Рейнхардсбруннском монастыре ок. XIII в., и повествующая главным образом о семейных делах ландграфов Тюрингии в XI—XIII вв.

Издания 
 Historia brevis principum Thuringiae / ed. G. Waitz // MGH, SS. Bd. XXIV. Hannover. 1879, p. 819—822.

Переводы на русский язык 
 Краткая история князей Тюрингии в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Германские хроники